Галина Баринова:
 Баринова, Галина Всеволодовна (1910—2006) — советская скрипачка, музыкальный педагог, профессор.
 Баринова, Галина Ивановна (1936—2021) — работник Ленинградского обкома КПСС.
 Баринова, Галина Сергеевна (род. 1939) — советский мультипликатор, режиссёр и художник.